Ватнуори () — бывшая финская деревня, располагавшаяся в северной части полуострова Койвисто, до 1939 г. входила в состав волости Койвисто Выборгской губернии Финляндии.

Впервые упоминается в шведских документах в середине XVI в. В 1654 г. в деревне проживало 35 человек. С 1904 г. действовала народная школа, а с 1929 г. — начальная школа. В конце 1930-х гг. между Ватнуори и Койвисто было организовано автобусное сообщение (по средам и субботам).

Деревня состояла из пяти частей: Каалиала, Кёри, Ватнуори, Пуллиниеми и Майсала. К 1939 г. в Каалиала было 27 дворов, в Кёри — 34, в Майсала — 8.

В 1948 г. Ватнуори было переименовано в Моряково. Южная часть деревни — Каалиала — была переименована сначала в Орехово, затем — в Каменку. Северная часть деревни — Пуллиниеми — была переименована сначала Каменную Гряду, затем — в Гряды.

Координаты:

Ссылки 
 История некоторых населённых пунктов Выборгского района Ленинградской области

Населённые пункты по алфавиту
Исчезнувшие населённые пункты на Карельском перешейке
Исчезнувшие населённые пункты Выборгского района